Allemand (französisch für „Deutscher“) oder L’Allemand ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz L’Allemand (1812–1866), deutscher Maler
 Gia Allemand († 2013), US-amerikanische Reality-TV-Darstellerin
 Jean-Pierre Allemand (* 1942), französischer Fechter
 Louis Jules Allemand (1856–1916), Schweizer Architekt
 Pauline L’Allemand (1862–nach 1902), US-amerikanisch-österreichische Schauspielerin
 Pierre Allemand (1662–1691), französischer Seefahrer und Händler
 Siegmund L’Allemand (1840–1910), österreichischer Maler
 Zacharie Allemand (1762–1828), französischer Admiral

Allemand ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Allemand (Louisiana), im Terrebonne Parish
Weiteres:
 Allemand Peak, Berg in Antarktika
 Lac Allemand, See in Kanada

Siehe auch:
 Alemand
 Alleman
 Allemande
 Allemandi
 Allamand
 Allemant
 Allmand
 Bayou des Allemands 
 Lac des Allemands